Альгирдас Паулавичюс: Паулавичюс, Альгирдас Ромуальдас (1943—2020) — литовский актёр.
 Паулавичюс, Альгирдас Ромуальдович (1945—2007) — российский дирижёр, композитор, музыкальный педагог и музыкант-мультиинструменталист.